Сре́тенский переу́лок — небольшая улица в центре Москвы в Красносельском районе между улицей Большой Лубянкой и Милютинским переулком.

Происхождение названия 
Назван в XIX веке по близости к улице Сретенка. Впоследствии часть улицы Сретенки, куда выходит Сретенский переулок, стала называться Большой Лубянкой.

Описание 
Сретенский переулок проходит с запада на восток, соединяет улицу Большая Лубянка и Милютинский переулок. С юга на него выходит Малая Лубянка.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне
 № 1/22/13 — Дом доходный с магазинами М. Нольчини — административное здание Правления Московского торгово-строительного акционерного общества (1899—1900, архитектор С. В. Шервуд; 1970-е)

По чётной стороне
 № 4 — Доходный дом Российского общества застрахования капиталов и доходов, построен в 1905 году по проекту петербургского архитектора В. В. Шауба.

См. также 
 Улица Сретенка
 Сретенский бульвар
 Площадь Сретенские Ворота
 Сретенский тупик

Примечания

Ссылки 
 Сретенский переулок в классификаторе улиц Москвы
 
 Схема улицы на MOM.Ru

Переулки Москвы